Северо-Донской округ — административно-территориальная единица в составе Азово-Черноморского края, существовавшая в 1934—1937 годах. Центр округа — город Миллерово.

История 
5 июля 1934 года Президиум ВЦИК постановил «Северную область Азово-Черноморского края преобразовать в Северо-Донской округ того же края».

Постановлением от 27 января 1935 года Северо-Донской окружной исполнительный комитет Азово-Черноморского края была утвердил состав округа, в котором значились 26 районов :

 Алексеево-Лозовский, центр — слобода Алексеево-Лозовская.
 Базковский, центр — хутор Базки.
 Бело-Калитвенский, центр — станица Усть-Белокалитвенская
 Боковский, центр — станица Боковская.
 Верхне-Донской, центр — станица Казанская.
 Вёшенский, центр — станица Вёшенская.
 Волошинский, центр — слобода Волошино.
 Глубокинский, центр — посёлок Глубокая.
 Зверевский, центр — посёлок Зверево.
 Каменский, центр — город Каменск-Шахтинский
 Кашарский, центр — слобода Кашары.
 Киевский, центр — село Усть-Мечетка.
 Колушкинский, центр — село Колушкино.
 Криворожский, центр — слобода Криворожье.
 Литвиновский, центр — село Кононово.
 Мальчевский, центр — слобода Мальчевская.
 Мигулинский, центр — станица Мигулинская.
 Милютинский, центр — станица Милютинская.
 Морозовский, центр — станица Морозовская.
 Обливский, центр — станица Обливская.
 Селивановский, центр — станица Селивановская.
 Скосырский, центр — слобода Скосырская.
 Тарасовский, центр — слобода Тарасовка.
 Тацинский, центр — станица Тацинская.
 Чернышевский, центр — станица Чернышевская.
 Чертковский, центр — станица Чертково.

В феврале 1937 года Северо-Донской округ был упразднён,а районы стали подчиняться непосредственно Азово-Черноморскому крайисполкому.

Литература

Примечания 

1934 год в Ростовской области
Округа РСФСР
Административные единицы, образованные в 1934 году
Административные единицы, упразднённые в 1937 году
Появились в 1934 году в России